Соревнования по греко-римской борьбе в рамках Олимпийских игр 1968 года в наилегчайшем весе (до 52 килограммов) прошли в Мехико с 23 по 26 октября 1968 года в «Ice Rink of the Insurgents».

Турнир проводился по системе с начислением штрафных баллов.

 0 штрафных очков в случае чистой победы или дисквалификации противника, а также неявки;
 0,5 штрафных очка в случае победы ввиду явного технического превосходства (на восемь и более баллов);
 1 штрафное очко в случае победы по баллам (с разницей менее восьми баллов);
 2 штрафных очка в случае результативной ничьей;
 2,5 штрафных очка в случае безрезультатной ничьей (пассивной ничьей);
 3 штрафных очка в случае поражения по баллам (с разницей менее восьми баллов);
 3,5 штрафных очка в случае поражения ввиду явного технического превосходства соперника (на восемь и более баллов);
 4 штрафных очка в случае чистого поражения или дисквалификации а также неявки.

Трое оставшихся борцов выходили в финал, где проводили встречи между собой. Встречи между финалистами, состоявшиеся в предварительных схватках, шли в зачёт. Схватка по регламенту турнира продолжалась 9 минут в три трёхминутных периода, в партер ставили менее активного борца. Мог быть назначен овертайм.

В наилегчайшем весе боролись 24 участника. Самым молодым участником был 18-летний Судеш Кумар, самым возрастным 31-летний Рольф Лакур. В качестве претендентом на медали рассматривались чемпион мира 1967 года Владимир Бакулин и чемпион Европы 1967 года Петр Киров. После пятого круга остались в турнире они двое, чешский борец Мирослав Земан и венгр Имре Алкер, при этом Бакулин уже проиграл Кирову. В шестом круге выбыли все, кроме Кирова, который и получил золотую медаль; остальные места были распределены по количеству штрафных баллов.

Медалисты

Первый круг 

¹ Снялся с соревнований

Второй круг 

¹ Снялся с соревнований

Третий круг

Четвёртый круг

Пятый круг

Шестой круг

Ссылки 
 Wrestling at the 1964 Wrestling at the 1968 Ciudad de México Summer Games:Men’s Flyweight, Greco-Roman 
 Официальный отчёт игр

Примечания 

Борьба на летних Олимпийских играх 1968